Durant son histoire, la ville de Raszyn en Pologne a été le théâtre de plusieurs batailles. Parmi les plus importantes :
 Bataille de Raszyn (1809) qui eut lieu le   entre l’armée autrichienne et le Grand duché de Varsovie
 Bataille de Raszyn (1920) qui eut lieu en août 1920 entre l’armée polonaise et l’armée rouge, pendant la bataille de Varsovie